Адидас гран при 2015. одржан је 13. јуна 2015. на Icahn Stadium-у у Њујорку (САД). Ово је седми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC-6.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар 0,9 м/с

800 м

5.000 м

110 м препоне

400 м препоне

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар -2,8 м/с

400 м

800 м

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ

Бацање диска

Победници осталих дисциплина

Мушкарци

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Адидас гран при
ИААФ Дијамантска лига 2015.